Wladimirskaja (russisch ) steht für:

Orte in Russland:
 Wladimirskaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar
 Wladimirskaja (Leningrad), Siedlung in der Oblast Leningrad
 Wladimirskaja (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk

Sonstiges:
 die Wladimirskaja-Ikone, siehe Gottesmutter von Wladimir

Siehe auch:
 Wladimirski (Begriffsklärungsseite)